Hiszpanię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 reprezentowało 12 zawodników: siedmiu mężczyzn i pięć kobiet. Był to 12. start reprezentacji Hiszpanii na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Skład kadry

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo figurowe

Narciarstwo alpejskie

Saneczkarstwo

Skoki narciarskie

Bibliografia 
 

Hiszpania na igrzyskach olimpijskich
Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988